Toay kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Toay, kommun, La Pampa, 
 Toay (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar